Митев (женската форма: Митева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

Личности 
 Митев
 Александър Митев (р. 1918) – български партизанин, офицер и генерал-лейтенант
 Бончо Митев (1922 – 2003) – български дипломат и политик
 Борис Митев (1920 – 2000) – български агроном
 Владислав Митев (р. 1989) – български футболист
 Генчо Митев (1885 – 1971) – български учител и художник
 Георги Митев (р. 19??) – български музикант и преподавател по музикознание и музикално изкуство
 Гоце Митев (1878 – 19??) – български учител и революционер
 Данаил Митев (р. 1984) – български футболист
 Здравко Митев (р. 1944) – български футболист
 Иван Митев (1924 – 2006) – български педиатър-кардиоревматолог
 Йоно Митев (1916 – 2001) – български историк и професор
 Йордан Митев (р. 1965) – бивш български футболист
 Петър-Емил Митев (р. 1936) – български политолог и социолог
 Станимир Митев (р. 1985) – български футболист
 Станчо Митев (р. 1924) – български офицер
 Стефан Митев (р. 1998) – български футболист
 Трендафил Митев (р. 1950) – български политолог и историк
 Юри Митев (р. 1958) – бивш български биатлонист и треньор

 Митева
 Иванка Митева-Коралова (1911 – 2013) – българска оперна певица
 Силвия Митева (р. 1986) – българска състезателка по художествена гимнастика
 Цонка Митева (1923 – 2011) – българска актриса

Български фамилни имена